Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado de Sergipe durante a pandemia de COVID-19 no Brasil no primeiro semestre de 2020.

Cronologia 

 14 de março de 2020 - O primeiro caso do novo coronavírus no Estado é confirmado em Aracaju. O paciente é uma mulher de 36 anos com histórico de viagem à Europa, Espanha, entre os dias 16 e 23 de fevereiro. 
 02 de abril de 2020 - Sergipe registrou a primeira morte pelo COVID-19 em Aracaju. Se tratava de uma mulher de 61 anos, tinha diabetes e hipertensão. Ele não tinha histórico de viagem.

Estatísticas 

Por município:

Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:

Até 6 de maio de 2020.

 
Pandemias ou epidemias em curso